Новая Жизнь — многозначный термин.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новая Жизнь — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Новая Жизнь — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Новая Жизнь — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Новая Жизнь — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Новая Жизнь — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Новая Жизнь — до 2020 г. название села Жана-Омир в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Новая Жизнь — название села Кумсай до 1990-х годов, Мугалжарский район Актюбинской области.
 Новая Жизнь — название села Киши Тобе до 2005 года, Каратальский район Алматинской области.

Россия 
Алтайский край
 Новая Жизнь — село в Солонешенском районе.

Брянская область
 Новая Жизнь — посёлок в Мглинском районе, Симонтовское сельское поселение.
 Новая Жизнь — посёлок в Мглинском районе, Соколовское сельское поселение.
 Новая Жизнь — посёлок в Навлинском районе.

Воронежская область
 Новая Жизнь — посёлок в Аннинском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Грибановском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Репьёвском районе.

Калининградская область
 Новая Жизнь — посёлок в Полесском районе.

Калмыкия
 Новая Жизнь — село в Яшалтинском районе.

Калужская область
 Новая Жизнь — деревня в Дзержинском районе.

Кировская область
 Новая Жизнь — деревня в Кильмезском районе.

Курская область
 Новая Жизнь — посёлок в Железногорском районе.
 Новая Жизнь — хутор в Фатежском районе.

Липецкая область
 Новая Жизнь — деревня в Добринском районе.
 Новая Жизнь — район в Левобережном округе города Липецка

Мордовия
 Новая Жизнь — посёлок в Кадошкинском районе.

Нижегородская область
 Новая Жизнь — посёлок в Воротынском районе.

Оренбургская область
 Новая Жизнь — посёлок в Первомайском районе.

Орловская область
 Новая Жизнь — посёлок в Болховском районе.
 Новая Жизнь — деревня в Залегощенском районе.
 Новая Жизнь — село в Сосковском районе.

Пензенская область
 Новая Жизнь — посёлок в Бессоновском районе.

Псковская область
 Новая Жизнь — деревня в Струго-Красненском районе.

Ростовская область
 Новая Жизнь — хутор в Константиновском районе.
 Новая Жизнь — хутор в Целинском районе.

Рязанская область
 Новая Жизнь — посёлок в Шиловском районе.

Самарская область
 Новая Жизнь — посёлок в Кошкинском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Нефтегорском районе.

Саратовская область
 Новая Жизнь — село в Марксовском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Пугачёвском районе.

Смоленская область
 Новая Жизнь — деревня в Кардымовском районе.

Ставропольский край
 Новая Жизнь — село в Будённовском районе.
 Новая Жизнь — хутор в Минераловодском районе.

Тамбовская область
 Новая жизнь — посёлок в Инжавинском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Петровском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Тамбовском районе.

Тульская область
 Новая Жизнь — посёлок в Алексинском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Веневском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Ефремовском районе.
 Новая Жизнь — посёлок в Кимовском районе

Чувашия
 Новая Жизнь — посёлок в Иберсинском районе.

Чечня
 Новая Жизнь — название села Гелдагана Курчалоевского района с 1944 по 1990-е годы.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новая Жизнь — село в Джанкойском районе.
 Новая Жизнь — бывшее село в Красногвардейском районе.

СМИ 
 «Новая жизнь» — ежемесячный литературно-художественный беспартийно-прогрессивный журнал (1910—1916)
 «Новая жизнь» — газета социал-демократов-интернационалистов (1917—1918). В ней публиковался Максим Горький.
 «Новая жизнь» — первая легальная большевистская газета (1905), руководимая В. И. Лениным.
 «Новая жизнь» — газета Бологовского района Тверской области.
 «Новая жизнь» — газета Красноармейского района Саратовской области. Основана в 1932 году.
 «Новая жизнь» — газета Можайского округа.
 «Новая жизнь» — газета Рыбинского района Ярославской области. Основана в 1937 году.
 «Новая жизнь» — газета Усманского района Липецкой области.
 «Новая жизнь» — газета Хвойнинского района Новгородской области.
 «Новая жизнь» — русскоязычная христианская спутниковая радиостанция, вещающая в странах СНГ и Балтии.

В культуре 
 «Новая жизнь» — песня Юрия Шевчука из альбома «Прекрасная любовь».
 «Новая жизнь» — автобиографическая повесть в стихах и прозе Данте Алигьери.

В кинематографе 
 Новая жизнь — художественный фильм режиссёра Алана Алда, романтическая комедия 1988 года.
 Новая жизнь — фильм 2020 года режиссёра Марии Ефремовой.

Другое 
 «Новая жизнь» — реабилитационный центр для наркозависимых в Кингисеппском районе Ленинградской области.

См. также 

 
 
 Жана-Омир
 Хаётинав
 
 Най-Лебен

Примечания